Юнас Хоглунд (; 29 августа 1972, Карлстад, Швеция) — профессиональный шведский хоккеист, нападающий. Играл в Национальной хоккейной лиге с 1996 по 2003 гг. 13 января 2010 года объявил о завершении карьеры игрока.

Достижения 
 Чемпион Европы среди юниоров (1990).
 Серебряный призёр чемпионата Швеции (1991, 2005).
 Серебряный призёр чемпионата мира среди молодёжи (1992).
 Трёхкратный серебряный призёр чемпионата мира (1997, 2003, 2004).
 Чемпион Швеции (2006).

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккеисты Швеции
Хоккейные правые нападающие
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Ферьестад»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки ХК «Давос»
Игроки ХК «Лугано»
Игроки ХК «Мальмё Редхокс»
Игроки ХК «Сёдертелье»
Задрафтованные ХК «Калгари Флэймз»